Morungen steht für:

 Morungen, Stadtteil der Stadt Sangerhausen, Sachsen-Anhalt
 Burg Alt-Morungen, Ruine einer Höhenburg bei Morungen
 Burg Neu-Morungen, Ruine einer Höhenburg in Morungen

Personen:
 Heinrich von Morungen, deutscher Minnesänger
 Bertha von Morungen († 1144), deutsche Klosterstifterin, siehe Bertha von Groitzsch

Siehe auch:
 Mohrungen